Список представляет обзор всех 50 административных районов столицы земли Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорфа (Германия).

Общие сведения 

После того, как в 1288 году населённому пункту был дан статус города, его территория стала быстро расширяться. Уже в этом же году к нему присоединились несколько соседних общин. Примерно через 100 лет добавилось ещё 8-9 общин, причём город расширялся равномерно во все стороны. Дюссельдорф перешагнул через Рейн только в начале XX века. На волне присоединений 1908-1909 годов в Дюссельдорф вошло ещё 13 общин, в том числе до этого самостоятельные города Хердт и Герресхайм. В 1929 году к городу присоединилось ещё 9 общин, среди которых выделялись Бенрат и Кайзерверт. С этого времени Дюссельдорф стал прирастать в основном южными территориями.

В 70-е годы прошла волна административных преобразований Дюссельдорфа и к нему отошли соседние города Мербуш и Монхайм, но затем они вновь вышли из состава Дюссельдорфа. На этом прирост территории в основном закончился. Можно считать, что город пополнился в те годы лишь территорией Ангермунда. Реформа 1975 года привела к тому, что город получил современную устойчивую форму административного деления и каждый район был обозначен номером. Последний 50-ый округ, Книтткуль, был образован 13 февраля 2014 года.

Таблица

Пояснение к таблице 

Таблица сообщает следующие справочные сведения:

 Название и номер административного района города
 Название округа, куда входит район (называются округа только цифрами)
 Площадь поверхности района в квадратных километрах
 Общая численность жителей района
 Плотность населения на квадратный километр
 В каком году район был присоединён к городу
 Местоположение района на карте города

Дополнительные сведения 
 Список округов Дюссельдорфа

Ссылки 
 Официальный сайт города Дюссельдорф (нем.)

Источники информации 

Районы Дюссельдорфа